Daklozenopvang
 Dierenasiel
 Kinderopvang
 Nachtopvang
 Vluchtelingenopvang